Михайловский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Российская Федерация

Алтайский край 
 Михайловский сельсовет — Бурлинский район.
 Михайловский сельсовет — Михайловский район.
 Михайловский сельсовет — Усть-Калманский район.
 Михайловский сельсовет — Третьяковский район, упразднён в 2010 году.

Амурская область 
 Михайловский сельсовет — Благовещенский район.
 Михайловский сельсовет — Михайловский район.

Архангельская область 
 Михайловский сельсовет — Шенкурский район.

Астраханская область 
 Михайловский сельсовет — Лиманский район.
 Михайловский сельсовет — Харабалинский район.

Башкортостан 
 Михайловский сельсовет — Архангельский район, упразднён в 2008 году.
 Михайловский сельсовет — Аургазинский район.
 Михайловский сельсовет — Бакалинский районе.
 Михайловский сельсовет — Бижбулякский район.
 Михайловский сельсовет — Давлекановский район, упразднён в 2008 году.
 Михайловский сельсовет — Дуванский район.
 Михайловский сельсовет — Уфимский район.
 Михайловский сельсовет — Фёдоровский район.

Бурятия 
 Михайловский сельсовет — Закаменский район.

Волгоградская область 
 Михайловский сельсовет — Урюпинский район.

Вологодская область 
 Михайловский сельсовет — Харовский район.

Воронежская область 
 Михайловский сельсовет — Кантемировский район.
 Михайловский сельсовет — Новохопёрский район.
 Михайловский сельсовет — Панинский район.

Ивановская область 
 Михайловский сельсовет — Родниковский район.
 Михайловский сельсовет — Юрьевецкий район.

Карелия 
 Михайловский сельсовет — Олонецкий район.

Кемеровская область 
 Михайловский сельсовет — Прокопьевский район.

Кировская область 
 Михайловский сельсовет — Тужинский район.

Костромская область 
 Михайловский сельсовет — Антроповский район.
 Михайловский сельсовет — Судиславский район.

Краснодарский край 
 Михайловский сельсовет — Курганинский район.
 Михайловский сельсовет — Северский район.

Красноярский край 
 Михайловский сельсовет — Дзержинский район.
 Михайловский сельсовет — Емельяновский район.
 Михайловский сельсовет — до 1980-х название Новокаламинского сельсовета Северо-Енисейского района (сельсовет упразднён).
 Михайловский сельсовет — Ужурский район.

Курганская область 
 Михайловский сельсовет — Мокроусовский район.

Курская область 
 Михайловский сельсовет — Железногорский район.
 Михайловский сельсовет — Рыльский район.
 Михайловский сельсовет — Черемисиновский район.

Липецкая область 
 Михайловский сельсовет — Становлянский район.

Марий Эл 
 Михайловский сельсовет — Советский район.

Мордовия 
 Михайловский сельсовет — Ардатовский район.
 Михайловский сельсовет — Ковылкинский район.
 Михайловский сельсовет — Лямбирский район.

Московская область 
 Михайловский сельсовет — Волоколамский район, упразднён в 1954.
 Михайловский сельсовет — Краснопахорский (1929—1946), Калининский (1946—1957) и Подольский (1957—1963) районы.
 Михайловский сельсовет — Дмитровский (1929—1930), Коробовский (1930—1959), Шатурский (1959—1963, 1965—1994) и Егорьевский (1963—1965) районы.

Нижегородская область 
 Михайловский сельсовет — Воротынский район.
 Михайловский сельсовет — Кулебакский район.

Новосибирская область 
 Михайловский сельсовет — Карасукский район.
 Михайловский сельсовет — Куйбышевский район.

Омская область 
 Михайловский сельсовет — Кормиловский район.

Оренбургская область 
 Михайловский сельсовет — Бугурусланский район.
 Михайловский сельсовет — Курманаевский район.
 Михайловский сельсовет — Соль-Илецкий район.
 Михайловский Первый сельсовет — Сорочинский район.
 Михайловский Второй сельсовет — Сорочинский район.

Пензенская область 
 Михайловский сельсовет — Лунинский район.

Приморский край 
 Михайловский сельсовет — Михайловский район.

Псковская область 
 Михайловский сельсовет — Локнянский район.

Ростовская область 
 Михайловский сельсовет — Каменский район.
 Михайловский сельсовет — Целинский район.

Саратовская область 
 Михайловский сельсовет — Калининский район.
 Михайловский сельсовет — Марксовский район.
 Михайловский сельсовет — Саратовский район.

Сахалинская область 
 Михайловский сельсовет — Александровск-Сахалинский район.

Северная Осетия 
 Михайловский сельсовет — Пригородный район.

Смоленская область 
 Михайловский сельсовет — Дорогобужский район.

Тамбовская область 
 Михайловский сельсовет — Знаменский район.
 Михайловский сельсовет — Инжавинский район.

Татарстан 
 Михайловский сельсовет — Муслюмовский район.

Тверская область 
 Михайловский сельсовет — Калининский район.
 Михайловский сельсовет — Лесной район.

Томская область 
 Михайловский сельсовет — Зырянский район.

Тульская область 
 Михайловский сельсовет — Куркинский район.

Удмуртия 
 Михайловский сельсовет — Камбарский район.

Ульяновская область 
 Михайловский сельсовет — Тереньгульский район.

Чувашия 
 Михайловский сельсовет — Цивильский район.

Ярославская область 
 Михайловский сельсовет — Рыбинский район.

В упразднённом регионе

Читинская область 
 Михайловский сельсовет — Нерчинско-Заводский район.

Михайловский сельский совет () — административно-территориальная единица Украины. В России см. Михайловский сельсовет.

Украина 

Михайловский сельский совет ()

Винницкая область 
 Михайловский сельский совет — Бершадский район
 Михайловский сельский совет — Гайсинский район
 Михайловский сельский совет — Тульчинский район
 Михайловский сельский совет — Шаргородский район
 Михайловский сельский совет — Ямпольский район

Днепропетровская область 
 Михайловский сельский совет — Апостоловский район
 Михайловский сельский совет — Новомосковский  район
 Михайловский сельский совет — Синельниковский район
 Михайловский сельский совет — Томаковский район
 Михайловский сельский совет — Царичанский район

Донецкая область 
 Михайловский сельский совет — Александровский район
 Михайловский сельский совет — Покровский район
 Михайловский сельский совет — Тельмановский район

Житомирская область 
 Михайловский сельский совет — Коростенский район

Запорожская область 
 Михайловский сельский совет — Вольнянский район

Киевская область 
 Михайловский сельский совет — Белоцерковский район
 Михайловский сельский совет — Богуславский район
 Михайловский сельский совет — Тетиевский район

Кировоградская область 
 Михайловский сельский совет — Александрийский район
 Михайловский сельский совет — Александровский район

Луганская область 
 Михайловский сельский совет — Кременский район

Николаевcкая область 
 Михайловский сельский совет — Казанковский район
 Михайловский сельский совет — Новоодесский район

Одесская область 
 Михайловский сельский совет — Саратский район

Полтавская область 
 Михайловский сельский совет  — Великобагачанский район
 Михайловский сельский совет — Машевский район

Ровненская область 
 Михайловский сельский совет — Радивиловский район

Сумская область 
 Михайловский сельский совет — Бурынский район
 Михайловский сельский совет — Лебединский район

Харьковская область 
 Михайловский сельский совет — Первомайский район

Херсонская область 
 Михайловский сельский совет — Нововоронцовский район
 Михайловский сельский совет — Скадовский район

Хмельницкая область 
 Михайловский сельский совет — Дунаевецкий район
 Михайловский сельский совет — Ярмолинецкий район

Черкасская область 
 Михайловский сельский совет — Драбовский район
 Михайловский сельский совет — Каменский район

Черновицкая область 
 Михайловский сельский совет — Глыбокский район

Крым 
 Михайловский сельский совет — Нижнегорский район Автономной Республики Крым

См. также 
 Михайловское муниципальное образование
 Михайловское сельское поселение